Кратер Фраунгофер () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого физика, оптика Йозефа Фраунгофера (1787—1826) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Фраунгофер являются кратер Фурнерий на севере; кратер Вега на юге-юго-востоке; кратер Маллет на юге-юго-западе и кратер Юнг на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,8 км, глубина 2160 м.

Кратер Фраунгофер имеет циркулярную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, северная и северо-западные части вала перекрыты скоплением небольших кратеров. Высота вала над окружающей местностью достигает 1180 м, объем кратера составляет приблизительно 2600 км³. Дно чаши сравнительно ровное, альбедо двух третей кратера с южной стороны несколько ниже чем оставшейся северной трети, вероятно частично затоплено и выровнено лавой.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Фраунгофер C  относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитных кратеров Фракасторо E и J относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны